Hollertalbach ist ein Gewässername:

 Hollertalbach (Mürz), linker Zufluss des Mürz bei Schloss Krottendorf, Stadt Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Hollertalbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs vor dem Forsthaus Heidelsburg, Ortsgemeinde Clausen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hollerbach